Voici la liste des planètes mineures numérotées de 396001 à 397000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 396001 à 397000

396001-396100

396101-396200

396201-396300

396301-396400

396401-396500

396501-396600

396601-396700

396701-396800

396801-396900

396901-397000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000